

Geografia

Italia
 Pianezza – comune italiano della provincia di Torino
 Pianezza – l'unica frazione di Arola in provincia di Verbania
 Pianezza – frazione di Vilminore di Scalve in provincia di Bergamo

Persone
 Giuseppe Pianezza – sindacalista e politico italiano